Eustaquio de Escandón – giocatore di polo messicano
 José de Escandón – politico spagnolo, primo governatore della colonia del Nuevo Santander
 Manuel de Escandón – giocatore di polo messicano
 Pablo de Escandón – generale, giocatore di polo, diplomatico e nobile messicano